Trojanowice peut faire référence par:

Toponymie
en Pologne :
 Trojanowice, un village dans la voïvodie de Łódź.
 Trojanowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.